
Die 52.  UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaften wurden 2001 in Tábor, Tschechien, ausgetragen.

Ergebnisse

Männer Elite

Frauen

Junioren

U 23

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

2001
Radsportveranstaltung 2001
Radsportwettbewerb in Tschechien
Sport (Tábor)